Кита́йские созве́здия (, или ) — организованные в группы звёзды, упоминаемые в традиционной китайской культуре. Они сильно отличаются от современных созвездий, основанных на древнегреческой астрономии. Сходства есть только по отдельным группам, таким как Большая Медведица и Орион.

Становление и эволюция 
Астрономия Вавилона и Египта, которая легла в основу греческой, была основана на наблюдении за Солнцем и сравнении его положения относительно звезд до восхода и после заката. Это привело к появлению зодиака, через созвездия которого Солнце двигается в течение года.

Наблюдавшие за небом в древнем Китае, напротив, сосредоточили своё внимание на полярной звезде и делили звезды в зависимости от их положения по отношению к ней: три небосвода () сразу вокруг северного полюса мира, звёзды которых можно видеть круглый год, и 28 лунных стоянок () делящие зодиакальную группу на лунные месяцы в соответствии с движением Луны. Эти лунные стоянки аналогичны индийской системе Накшатр и, одновременно, отличны от классического списка в 27 накшатр.

Северные созвездия и астеризмы 
Небо вокруг северного полюса мира было поделено китайскими астрономами на три небосвода (королевства, англ. вар.: ограды): Пурпурный запретный небосвод (), Небосвод верховного дворца () и Небосвод небесного рынка (). С точки зрения древних китайцев, Пурпурный запретный небосвод находится в середине неба и окружён всеми остальными звёздами. Небосвод верховного дворца лежит на востоке и севере, а Небосвод небесного рынка лежит на западе и юге. Три небосвода разделены «стенами» из астеризмов.

28 лунных стоянок 
28 лунных стоянок сгруппированы в четыре знака, каждый из которых связан со стороной света и содержит по семь лунных стоянок.

Южные созвездия и астеризмы  
Небо вокруг южного полюса мира не было известно в древнем Китае и его не включили в три Ограды и 28 лунных домов. К концу империи Мин, Сюй Гуанци ввёл ещё 23 астеризма основываясь на знании эллинистических звездных карт.

Соответствие созвездиям IAU 
Следующий список показывает соответствие созвездий, принятых IAU, с китайской системой.

 Андромеда (仙女座)
 Райская Птица (天燕座)
 Водолей (寶瓶座)
 Орёл (天鷹座)
 Жертвенник (天壇座)
 Овен (白羊座)
 Возничий (御夫座)
 Волопас (牧夫座)
 Жираф (鹿豹座)
 Рак (巨蟹座)
 Гончие Псы (獵犬座)
 Большой Пёс (大犬座)
 Малый Пёс (小犬座)
 Козерог (摩羯座)
 Киль (船底座)
 Кассиопея (仙后座)
 Центавр (半人馬座)
 Цефей (仙王座)
 Кит (鯨魚座)
 Хамелеон (蝘蜓座)

 Голубь (天鴿座)
 Волосы Вероники (后髮座)
 Южная Корона (南冕座)
 Северная Корона (北冕座)
 Ворон (烏鴉座)
 Чаша (巨爵座)
 Южный Крест (南十字座)
 Лебедь (天鵝座)
 Дельфин (海豚座)
 Золотая Рыба (劍魚座)
 Дракон (天龍座)
 Малый Конь (小馬座)
 Эридан (波江座)
 Печь (天爐座)
 Близнецы (雙子座)
 Журавль (天鶴座)
 Геркулес (武仙座)
 Гидра (長蛇座)
 Южная Гидра (水蛇座)
 Индеец (印第安座)

 Ящерица (蝎虎座)
 Лев (獅子座)
 Малый Лев (小獅座)
 Заяц (天兔座)
 Весы (天秤座)
 Волк (豺狼座)
 Рысь (天貓座)
 Лира (天琴座)
 Микроскоп (顯微鏡座)
 Единорог (麒麟座)
 Муха (蒼蠅座)
 Октант (南極座)
 Змееносец (蛇夫座)
 Орион (獵戶座)
 Павлин (孔雀座)
 Пегас (飛馬座)
 Персей (英仙座)
 Феникс (鳳凰座)
 Рыбы (雙魚座)
 Южная Рыба (南魚座)

 Корма (船尾座)
 Компас (羅盤座)
 Сетка (網罟座)
 Стрела (天箭座)
 Стрелец (人馬座)
 Скорпион (天蝎座)
 Скульптор (玉夫座)
 Щит (盾牌座)
 Змея (巨蛇座)
 Секстант (六分仪座)
 Телец (金牛座)
 Телескоп (望远镜座)
 Треугольник (三角座)
 Южный Треугольник (南三角座)
 Тукан (杜鵑座)
 Большая Медведица (大熊座)
 Малая Медведица (小熊座)
 Паруса (船帆座)
 Дева (室女座)
 Летучая Рыба (飛魚座)

См. также 
 Китайский календарь
 Четыре знака зодиака
 У-син
 Накшатра

Примечания

Литература 
 Книга Цзинь (Book of Jin) — главы 11-13 (晉書·天文志)
 Хуайнань-цзы — глава 3 (淮南子·天文訓)
 :Файл:Guide to Astronomy WDL11430.pdf

Ссылки 
 Гонконгский музей Космоса: Английско-китайский голоссарий звездных областей, астеризмов и имён звёзд
 天丈 Астрономия

Астрономия в Китае
Китайские созвездия
Китайская астрология
Знаки зодиака